Dit is een lijst van planetoïden 104001-104100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 104001 - || 2000 DO99 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104002 - || 2000 DX99 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104003 - || 2000 DD100 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104004 - || 2000 DU100 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104005 - || 2000 DS101 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104006 - || 2000 DG102 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104007 - || 2000 DT102 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104008 - || 2000 DY102 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104009 - || 2000 DD103 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104010 - || 2000 DH105 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104011 - || 2000 DQ105 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104012 - || 2000 DV106 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104013 - || 2000 DL107 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104014 - || 2000 DR107 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104015 - || 2000 DF108 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104016 - || 2000 DH108 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104017 - || 2000 DO108 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104018 - || 2000 DF109 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104019 - || 2000 DT109 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (104020) Heilbronn || 2000 DL110 || 26 februari 2000 || Ukkle || T. Pauwels
|-
| 104021 - || 2000 DW110 || 25 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104022 - || 2000 DJ111 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104023 - || 2000 DZ111 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104024 - || 2000 DA112 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104025 - || 2000 DF112 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104026 - || 2000 DY112 || 25 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104027 - || 2000 DA113 || 25 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104028 - || 2000 DT113 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104029 - || 2000 DG115 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104030 - || 2000 DK116 || 25 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104031 - || 2000 EA || 1 maart 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 104032 - || 2000 ED1 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104033 - || 2000 EJ1 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104034 - || 2000 EK1 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104035 - || 2000 ER1 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104036 - || 2000 EJ4 || 2 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104037 - || 2000 EK4 || 2 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104038 - || 2000 EP4 || 2 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104039 - || 2000 EY5 || 2 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104040 - || 2000 EK6 || 2 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104041 - || 2000 EE8 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104042 - || 2000 EJ10 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104043 - || 2000 EU10 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104044 - || 2000 EA11 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104045 - || 2000 EC11 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104046 - || 2000 EW11 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104047 - || 2000 EM12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104048 - || 2000 EL13 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104049 - || 2000 EP13 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104050 - || 2000 ET13 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104051 - || 2000 ET14 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (104052) Zachery || 2000 EE15 || 6 maart 2000 || Lake Tekapo || N. Brady
|-
| 104053 - || 2000 EE16 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104054 - || 2000 ET16 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104055 - || 2000 EQ17 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104056 - || 2000 ES17 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104057 - || 2000 EU17 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104058 - || 2000 EV17 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104059 - || 2000 EZ17 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104060 - || 2000 EM18 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104061 - || 2000 EP18 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104062 - || 2000 EU18 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104063 - || 2000 EX18 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104064 - || 2000 EF19 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104065 - || 2000 EJ19 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104066 - || 2000 EN20 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104067 - || 2000 EY20 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104068 - || 2000 EJ22 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104069 - || 2000 EU22 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104070 - || 2000 EM23 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104071 - || 2000 ET23 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104072 - || 2000 EU23 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104073 - || 2000 EZ24 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104074 - || 2000 ES25 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104075 - || 2000 EE27 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104076 - || 2000 EB28 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104077 - || 2000 EF28 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104078 - || 2000 EK29 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104079 - || 2000 EC30 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104080 - || 2000 EE30 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104081 - || 2000 EH30 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104082 - || 2000 EQ30 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104083 - || 2000 EU30 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104084 - || 2000 EA32 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104085 - || 2000 EF32 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104086 - || 2000 EM32 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104087 - || 2000 EV32 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104088 - || 2000 EZ32 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104089 - || 2000 EJ33 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104090 - || 2000 ET33 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104091 - || 2000 EA34 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104092 - || 2000 EN34 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104093 - || 2000 EO34 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104094 - || 2000 EX34 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104095 - || 2000 EB35 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104096 - || 2000 EN35 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104097 - || 2000 EH36 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104098 - || 2000 EQ37 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104099 - || 2000 EW37 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104100 - || 2000 ER39 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten